Hrvatska:
 Kloštar, naselje u sastavu Općine Vrsar, Istarska županija 
 Kloštar Ivanić, naseljeno mjesto i istoimena općina u blizini Ivanić Grada, Zagrebačka županija 
 Kloštar Podravski, naselje i općina u Koprivničko-križevačkoj županiji
 Kloštar Vojakovački, naselje u sastavu Grada Križevaca u Koprivničko-križevačkoj županiji

Vidi i:
 Svetište Majke Božje Kloštarske
 Klošter, naselje u slovenskoj Općini Metliki